Egidio Ghersetich (1937) – ex calciatore italiano
 Tullio Ghersetich (1930) – ex calciatore italiano